Карпенко Сергій Васильович (1981) — український футболіст, захисник.
 Карпенко Сергій Гордійович (1895—1959) — радянський український актор. Народний артист УРСР (1957). 
 Карпенко Сергій Іванович — майор Збройних сил України.
 Карпенко Сергій Миколайович (1979—2014) — солдат Збройних сил України.
 Карпенко Сергій Олександрович (1984—2014) — солдат Збройних сил України.